Mero é o nome comum de várias espécies do género Epinephelus, nomeadamente:
 Epinephelus itajara — o mero-itajara, mero-preto, canapu ou canapuguaçu;
 Epinephelus marginatus — mero-legítimo, galinha-do-mar, garoupa-crioula, garoupa-preta, garoupa-verdadeira, piracuca, garoupa-preta; 
 Epinephelus caninus — o mero-gigante. 

Desambiguação